Velika nagrada Monaka 2008 je bila šesta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 2008. Odvijala se je 25. maja 2008.

Rezultati

Kvalifikacije 
* - kazen.

|-
!1
|2
| Felipe Massa
|Ferrari
|1:15,190
|1:15,110
|1:15,787
|1
|-
!2
|1
| Kimi Räikkönen
|Ferrari
|1:15,717
|1:15,404
|1:15,815
|2
|-
!3
|22
| Lewis Hamilton
|McLaren-Mercedes
|1:15,582
|1:15,322
|1:15,839
|3
|-
!4
|23
| Heikki Kovalainen
|McLaren-Mercedes
|1:15,295
|1:15,389
|1:16,165
|4
|-
!5
|4
| Robert Kubica
|BMW Sauber
|1:15,977
|1:15,483
|1:16,171
|5
|-
!6
|7
| Nico Rosberg
|Williams-Toyota
|1:15,935
|1:15,287
|1:16,548
|6
|-
!7
|5
| Fernando Alonso
|Renault
|1:16,646
|1:15,827
|1:16,852
|7
|-
!8
|11
| Jarno Trulli
|Toyota
|1:16,306
|1:15,598
|1:17,203
|8
|-
!9
|10
| Mark Webber
|Red Bull-Renault
|1:16,074
|1:15,745
|1:17,343
|9
|-
!10
|9
| David Coulthard
|Red Bull-Renault
|1:16,086
|1:15,839
|brez časa
|15*
|-
!11
|12
| Timo Glock
|Toyota
|1:16,285
|1:15,907
|
|10
|-
!12
|16
| Jenson Button
|Honda
|1:16,259
|1:16,101
|
|11
|-
!13
|3
| Nick Heidfeld
|BMW Sauber
|1:16,650
|1:16,455
|
|12
|-
!14
|8
| Kazuki Nakadžima
|Williams-Toyota
|1:16,756
|1:16,479
|
|13
|-
!15
|17
| Rubens Barrichello
|Honda
|1:16,208
|1:16,537
|
|14
|-
!16
|14
| Sébastien Bourdais
|Toro Rosso-Ferrari
|1:16,806
|
|
|16
|-
!17
|6
| Nelson Piquet Jr.
|Renault
|1:16,933
|
|
|17
|-
!18
|15
| Sebastian Vettel
|Toro Rosso-Ferrari
|1:16,955
|
|
|19*
|-
!19
|20
| Adrian Sutil
|Force India-Ferrari
|1:17,225
|
|
|18
|-
!20
|21
| Giancarlo Fisichella
|Force India-Ferrari
|1:17,823
|
|
|20*
|}

Dirka 

|-
! 1
| 22 ||  Lewis Hamilton || McLaren-Mercedes
| 76
| 2:00:42,742
| 3
| 10
|-
! 2
| 4 ||  Robert Kubica || BMW Sauber
| 76
| + 3,064 s
| 5
| 8
|-
! 3
| 2 ||  Felipe Massa || Ferrari
| 76
| + 4,811 s
| 1
| 6
|-
! 4
| 10 ||  Mark Webber || Red Bull-Renault
| 76
| + 19,295 s
| 9
| 5
|-
! 5
| 15 ||  Sebastian Vettel || Toro Rosso-Ferrari
| 76
| + 24,657 s
| 19
| 4
|-
! 6
| 17 ||  Rubens Barrichello || Honda
| 76
| + 28,408 s
| 14
| 3
|-
! 7
| 8 ||  Kazuki Nakadžima || Williams-Toyota
| 76
| + 30,180 s
| 13
| 2
|-
! 8
| 23 ||  Heikki Kovalainen || McLaren-Mercedes
| 76
| + 33,191 s
| 4
| 1
|-
! 9
| 1 ||  Kimi Räikkönen || Ferrari
| 76
| + 33,792 s
| 2
|
|-
! 10
| 5 ||  Fernando Alonso || Renault
| 75
| +1 krog
| 7
|
|-
! 11
| 16 ||  Jenson Button || Honda
| 75
| +1 krog
| 11
|
|-
! 12
| 12 ||  Timo Glock || Toyota
| 75
| +1 krog
| 10
|
|-
! 13
| 11 ||  Jarno Trulli || Toyota
| 75
| +1 krog
| 8
|
|-
! 14
| 3 ||  Nick Heidfeld || BMW Sauber
| 72
| +4 krogi
| 12
|
|-
! Ods
| 20 ||  Adrian Sutil || Force India-Ferrari
| 67
| Trčenje
| 18
|
|-
! Ods
| 7 ||  Nico Rosberg || Williams-Toyota
| 59
| Trčenje
| 6
|
|-
! Ods
| 6 ||  Nelson Piquet Jr. || Renault
| 47
| Trčenje
| 17
|
|-
! Ods
| 21 ||  Giancarlo Fisichella || Force India-Ferrari
| 36
| Menjalnik
| 20
|
|-
! Ods
| 9 ||  David Coulthard || Red Bull-Renault
| 7
| Trčenje
| 15
|
|-
! Ods
| 14 ||  Sébastien Bourdais || Toro Rosso-Ferrari
| 7
| Trčenje
| 16
|
|}

Opombe 

 Dvestota dirka: Giancarlo Fisichella
 Šestota dirka kot lastnik moštva: Frank Williams

Formula 1 sezona 2008
2008